9-я смешанная авиационная дивизия — формирование (соединение, смешанная авиационная дивизия) армейской авиации ВВС РККА Вооружённых Сил СССР, в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование, в служебных (рабочих) документах, — 9 сад.

История 
Смешанная авиадивизия сформирована, в связи с мероприятиями строительства вооружённых сил Союза, в августе 1940 года, на основании Постановления Совета Народных Комиссаров (СНК) № 1344-524сс, от 25 июля 1940 года, в составе Авиация ЗОВО, которая состояла из: — смешанных авиадивизий (армейская авиация); — бомбардировочных и истребительных дивизий и отдельных разведывательных полков (фронтовая авиация); — корпусных авиационных эскадрилий (войсковая авиация).

На 22 июня 1941 года управление авиадивизии базировалось в Белостоке (в обширном лесном районе юго-западнее города, Аэродром № 253), полки базировались на аэродромах Рось (Россь) (Аэродром № 360), Бельск (Аэродром № 169), Заблудов (Аэродром № 117), Ломжа. В дивизии насчитывалось 429 самолётов типов МиГ-1, МиГ-3, И-16, И-15, И-153, СБ, Пе-2, Ар-2, из них 74 неисправных.

В составе действующей армии с 22 июня по 25 июня 1941 года.

Дивизия, одна из лучших (по результатам предвоенных инспекторских проверок), одной из первой была укомплектована самолётами МиГ, новая техника начала поступать в полки в апреле — мае 1941 года, по разным данным на начало войны в составе дивизии было от 232 до 267 самолётов этой марки, при этом старые самолёты ещё не были переданы в другие части. Личный состав дивизии осваивал новые самолёты: из 256 боеготовых лётчиков (экипажей) 110 переучивались на новый тип.
«… 9-я смешанная авиационная дивизия к началу войны получила 262 самолёта МиГ-1 и МиГ-3 и приступила к их освоению. Всего было на „мигах“ выпущено до 140 лётчиков и продолжался выпуск остальных. На новых самолётах производились только аэродромные полёты и отстрел пулемётов в воздухе. Материальная часть к началу войны была не освоена…»
22 июня 1941 года полки дивизии попали под сильные авианалёты, а местами и под огонь наземных войск. Потери полков дивизии, находящихся в Белостокском выступе, были огромны. Тем не менее, полки дивизии совершали в таких условиях боевые вылеты и сбили по разным оценкам 6 — 10 самолётов противника. По некоторым сведениям, к концу дня 22 июня 1941 года из более чем 400 самолётов в дивизии оставалось всего 62. В другом источнике сказано что 9-я смешанная авиадивизия в первый день войны из 409 своих самолётов потеряла (преимущественно на земле) 347, и осталось у неё 62. На следующий день дивизия понесла дополнительные потери, и её командир генерал-майор авиации С. А. Черных, тоже «испанец», послал телеграмму командующему ВВС Западного фронта, которым был генерал-майор авиации А. И. Таюрский. В телеграмме было сказано: «Все самолёты разбиты. Прошу указаний»..

Уже 23 июня 1941 года было принято решение об отводе 9 сад в тыл на восстановление, но 25 июня 1941 года управление дивизии было расформировано (что не верно, так как в этот день ещё в составе ДАФ). Таким образом, 9-я смешанная авиационная дивизия стала едва ли не первым соединением вооружённых сил СССР, расформированных в ходе войны.

По некоторым сведениям 21 августа 1941 года авиадивизия (управление дивизии) было обращено на сформирование 1-й резервной авиационной группы.

Состав (модели ЛА) — дислокация

на 30.05.1941 
На 30 мая 1941 года 9 сад состояла из:
 Управление дивизии, Штат № 15/11, — Белосток;
 Военная прокуратура, Штат № 15/49, — Белосток;
 3-е отделение, — Белосток;
 3-й химический взвод, Штат № 15/113-А, — Россь;
 13-й СБ (скоростной бомбардировочный) легко-бомбардировочный авиационный полк, Штат № 15/19, — Россь;
 41-й истребительный авиационный полк, Штат № 15/21, — Белосток;
 124-й истребительный авиационный полк, Штат № 15/21 — Ломжа;
 126-й истребительный авиационный полк, Штат № 15/21, — Бельск;
 129-й истребительный авиационный полк, Штат № 15/21, — Заблудово.

22.06.1941 
 управление (штаб) — Белосток, Аэродром № 253;
 41-й истребительный авиационный полк (МиГ-3, МиГ-1, И-15, И-16) — Ломжа, 25 июня 1941 года, передан в состав 43-й истребительной авиационной дивизии;
 124-й истребительный авиационный полк (МиГ-3, И-16) — Лапы, Аэродром № 202;
 126-й истребительный авиационный полк (МиГ-3, И-16) — Долубово;
 129-й истребительный авиационный полк (МиГ-3, И-153), командир капитан Ю. М. Беркаль — район Остров Мазовецка, аэродром Тарново, позже 5-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 13-й бомбардировочный авиационный полк (СБ, Ар-2, Пе-2) — Белосток, Рось (Россь), Аэродром № 360, который одним из первых в советских ВВС освоил бомбометание с пикирования;

В распоряжении командования 9 сад было 4 основных (Белосток, Бельск, Заблудово, Рось) и 21 оперативный (полевой, Себурчин (50 км), Высоке-Мазовецк (45 км), Долубово (22 км), Тарново о других данных пока нет) аэродром.

К 9 сад был придан Гарнизонный узел связи № 62, Штат № 15/999-Г, — Белосток.

В составе

Командиры 
  С. А. Черных, генерал-майор (08.08.1940 — 1941), арестован 8 июля, 16 октября 1941 года расстрелян после расследования и суда. Реабилитирован в 1958 году.

Примечания

Литература 
 К. А. Мерецков, «На службе народу. Страницы воспоминаний.», Политиздат, Москва (М.), 1969 год;
 монография А. Г. Федорова, 1971 год;
 П. И. Цупко, «Пикировщики.» — : Политиздат, 1982 и 1987 года;
 Руслан Иринархов, «1941. Пропущенный удар. Почему Красную Армию застали врасплох?»
 И. Г. Дроговоз, «Воздушный щит Страны Советов.», — М.: АСТ, Мн.: Харвест, — 2002 год;
 «Тяжёлые истребители Второй мировой войны.» Часть 1. Самолёты СССР. — Авиационный сборник № 18 (Приложение к бюллетеню ЦАГИ «Техническая информация»), — 2003 год;
 А. Н. Медведь, Д. Б. Хазанов, М. А. Маслов, «Истребитель МиГ-3.» — М.: «Русское авиационное общество» (РУСАВИА), — 2003 год;
 Марк Солонин, «На мирно спящих аэродромах… 22 июня 1941 года.» Москва, ЯУЗА, ЭКСМО, 2006 год;
 Д. Б. Хазанов, На направлении главного удара., «1941. Война в воздухе. Горькие уроки.» — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — 416 с. — (Великая Отечественная: Неизвестная война). Тираж 6 000 экз. isbn 5-699-17846-5.

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник.
 Марк Солонин, «На мирно спящих аэродромах… .».
 Дислокация формирований ВВС Западного особого военного округа на 30.05.1941 года.
 В. Н. Свищев, генерал-майор авиации в отставке. «Гибель авиации Западного фронта в первые дни войны», Журнал «Золотой Лев» № 239—240, издание русской консервативной мысли.

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны